Kabel – jednostka długości
 Kabel elektryczny – izolowany przewód elektryczny
 Kabel solarny
 Kabel sprężający
 Kabel światłowodowy
 Kabel koncentryczny
 Kabel – termin ekonomiczny
 Kabel – konstrukcja, budowa mostów

 Kabel Kraków – klub sportowy
 Kabel Polski Bydgoszcz – klub sportowy (1930-1939)

Zobacz też 

 przewód